Сва́ми Абхишикта́нанда (, при рождении Анри́ Ле Со (); 30 августа 1910, Сен-Бриак-сюр-Мер, Бретань — 7 декабря 1973, Индаур, Мадхья-Прадеш) — французский монах-бенедиктинец, переехавший в 1948 году в Индию, принявший санньясу и ставший одним из пионеров индуистско-христианского диалога. К концу жизни стал сторонником философской системы адвайта-веданта, в которой видел разрешение противоречий между индуизмом и христианством.

В 1949 году встречается с философом-неоадвайтистом Раманой Махариши.

После нескольких месяцев отшельничества в гротах горы Аруначала Анри встречается с тамильским учителем Свами Джнянанандой Гири из Тирукойилура, которого принимает в качестве гуру. Свами Джнянананда посвящает его в санньясу и даёт ему новое монашеское имя — Свами Абхишиктананда.

В 1950 году вместе со своим единомышленником аббатом Жюлем Моншаненом основал в штате Тамилнад первый «бенедиктинский ашрам» Шантиванам.

Примечания

Литература 
 Свами Абхишиктананда. Гуру и ученик. Встречи с Шри Джинянанандой, мудрецом из страны тамилов / Пер. с фр. и комм. М. Демченко. : Ганга, 2013.
 Демченко М. Путь Сатчитананды. М.: Ганга, 2008.

Христианство в Индии
Философы Индии
Религиозные деятели Индии
Индуистские гуру
Персоналии:Неоиндуизм
Современная индийская философия
Мастера неоадвайты